Headland (Alabama) – miejscowość w hrabstwie Alabama (Stany Zjednoczone)
 Headland (Durham) – miejscowość w hrabstwie Durham (Anglia)